Wenceslaus I van Luxemburg (1337-1383), graaf en hertog van Luxemburg (1353-1383)
 Wenceslaus (rooms-koning) (1361-1419), hertog van Luxemburg (1383-1388, 1411-1412), koning van Duitsland (1378-1400) en koning van Bohemen (1378-1419)